Oicatá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Oicatá (ort), Boyacá, 
 Oicatá (kommun), Boyacá,